Ыныкчан (Ыныкча́нский) — упразднённый в 2008 году посёлок городского типа в Усть-Майском улусе Якутии. Находился в 175 км от районного центра. Велась золотодобыча.

Ближайший аэропорт находится в посёлке Солнечный.

История 
Основан в 1937 году в связи с началом разработки месторождения золота. Отнесён к категории рабочих посёлков в 1940 году.

Упразднён постановлением Ил Тумэн от 26 ноября 2008 года.

Население

Примечания

Ссылки 
 Карьер Ыныкчан
 Любительский сайт «Ыныкчан навсегда»
 

Населённые пункты, упразднённые в 2008 году
Исчезнувшие населённые пункты  Усть-Майского улуса
Бывшие посёлки городского типа Якутии